Ivanovo se poate referi la:

Localități

Rusia
 Ivanovo, oraș în Rusia

Bulgaria
 Ivanovo, sat în comuna Ivanovo, Regiunea Ruse, Bulgaria
 Ivanovo, sat în comuna Petrici, Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Ivanovo, sat în comuna Rudozem, Regiunea Smolian, Bulgaria
 Ivanovo, sat în comuna Harmanli, Regiunea Haskovo, Bulgaria
 Ivanovo, sat în comuna Vărbița, Regiunea Șumen, Bulgaria

Serbia
 Ivanovo, sat în  regiunea Voivodina, Serbia

Belarus

 Ivanovo, o denumire alternativă pentru orașul Ivanava din Belarus

Vezi și
Ivan
Ivănești

Toponime slave